Unter Merkurstab versteht man:

 den Hermesstab
 in der Heraldik eine gemeine Figur, siehe Merkurstab (Heraldik)
 Der Merkurstab, Zeitschrift für Anthroposophische Medizin